Elisabeth Auguste Sofie von der Pfalz (* 17. März 1693; † 30. Januar 1728) war eine Tochter des Pfälzischen Kurfürsten Karl Philipp aus der Linie Pfalz-Neuburg und von dessen erster Gemahlin Luise Charlotte Radziwill.

Leben 
Elisabeth Auguste war das einzige eheliche Kind des Kurfürsten, das das Erwachsenenalter erreichte. Aus dynastischen Gründen wurde sie 1717 von ihrem Vater mit Joseph Karl von Pfalz-Sulzbach verheiratet, dem designierten Nachfolger Karl Philipps. Damit wurden die beiden Wittelsbacher Linien Pfalz-Neuburg und Pfalz-Sulzbach zusammengeführt.

Der älteste Sohn aus dieser Verbindung wäre Kurfürst der Pfalz geworden, allerdings starben alle Söhne des Paares bereits im Kindesalter. Elisabeth starb 1728 bei einer weiteren Totgeburt. Trotzdem lebte ihre Linie weiter über ihre beiden Töchter Elisabeth Auguste und Maria Franziska Dorothea. Elisabeth Auguste war mit Karl Theodor verheiratet und Maria Franziska wurde an der Seite ihres Gemahls Friedrich Michael von Pfalz-Birkenfeld zur Begründerin der bayerischen Königslinie bis 1918 und deren Nachfahren bis zur Gegenwart.

Die Beisetzung von Prinzessin Elisabeth Auguste erfolgte in der Karmeliterkirche Heidelberg, nach Aufhebung des Klosters überführte man ihren Sarg 1805 in die St. Michaelskirche zu München.

Nachkommen 
 Karl Philipp August (* 17. März 1718; † 31. März 1724), Erbprinz von der Pfalz-Sulzbach
 Innocenzia Maria (*/† 7. Mai 1719)
 Elisabeth Maria Auguste (* 17. Januar 1721; † 17. August 1794); ⚭ Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz und von Bayern
 Maria Anna (* 22. Juni 1722; † 25. April 1790); ⚭ 1742 Clemens Franz von Paula, Prinz von Bayern
 Maria Franziska Dorothea (* 15. Juni 1724; † 15. November 1794); ⚭ Friedrich Michael von der Pfalz-Birkenfeld, aus dieser Verbindung gingen die bayrischen Könige bis 1918 hervor
 Karl Philipp August (* 24. November 1725; † 6. Mai 1727), Erbprinz von der Pfalz-Sulzbach
 totgeborener Sohn (*/† 30. Januar 1728)

Vorfahren 

Anmerkung: Bei ihren beiden Urgroßvätern Januz Radziwill handelt es sich um zwei verschiedene Personen gleichen Namens, die aber miteinander verwandt waren.

Literatur 
 Hans Rall: Wittelsbacher Lebensbilder von Kaiser Ludwig bis zur Gegenwart, München 1976

Weblinks 
 

Prinz (Kurpfalz)
Wittelsbacher (Jüngere Linie Pfalz-Neuburg)
⚭Elisabeth Auguste Sofie #Pfalz
Geboren 1693
Gestorben 1728
Frau